Леон Драйзайтль (; 27 октября 1995, Кёльн, Германия) — профессиональный немецкий хоккеист, выступающий на позиции центрального нападающего за клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз». На драфте НХЛ 2014 года выбран «Эдмонтоном» под общим 3-м номером.

Карьера

Юниорская 

С 2007 по 2011 годы выступал в студенческой бундеслиге за клубы из Кёльна и Мангейма. С 2011 по 2012 играл в . Сезоны 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 провёл в Западной хоккейной лиге (WHL), выступая за клубы  и «Келоуна Рокетс». В 2015 году, в составе «Рокетс» стал чемпионом WHL и обладателем «Стэффорд Смайт Мемориал Трофи» (приз вручается самому ценному игроку Мемориального кубка).

НХЛ 

На драфте НХЛ 2014 года был выбран в первом раунде под общим 3-м номером канадским клубом «Эдмонтон Ойлерз». 12 августа 2014 года клуб подписал с игроком трёхлетний контракт новичка.

Свой дебютный матч в НХЛ провёл 9 октября 2014 года против «Калгари Флэймз», а первые очки набрал 24 октября 2014 года, забив шайбу в ворота «Каролины Харрикейнз». Всего в своём дебютном сезоне в НХЛ провёл 37 матчей, после чего клуб его отправил обратно в юниорскую лигу.

8 мая 2017 года в шестом матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли против «Анахайм Дакс» набрал 5 очков, сделав хет-трик и отдав две результативные передачи.

16 августа 2017 года Леон Драйзайтль подписал новый контракт с «Эдмонтоном» сроком на 8 лет, на общую сумму $ 68 млн.

26 января 2019 года впервые в своей карьере принял участие в матче всех звёзд НХЛ. 26 марта 2019 года забросил три шайбы в ворота «Лос-Анджелес Кингз» и таким образом сделал свой первый хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ, через два дня в матче против «Даллас Старз» Леон набрал 100-е очко в сезоне, став первым немецким хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось набрать 100 и более очков за сезон. 6 апреля 2019 года в матче против «Калгари Флэймз» забил свою 50-ю шайбу в сезоне и стал первым хоккеистом из Германии, добравшимся до данной отметки в НХЛ. Всего в регулярном чемпионате 2018/19 провёл все 82 матча в которых набрал 105 (50+55) очков и занял 4-е место в списке лучших бомбардиров сезона и 2-е место в списке снайперов.

25 января 2020 года во второй раз подряд принял участие в матче всех звёзд, в котором отметился 6 (4+2) набранными очками. 2 марта 2020 года во встрече с «Нэшвилл Предаторз» набрал 5 очков, впервые в своей карьере забив 4 шайбы в матче НХЛ, и благодаря чему побил свой прошлогодний персональный рекорд по количеству набранных очков в регулярном чемпионате. По итогам регулярного чемпионата набрал 110 (43+67) очков и стал первым в истории немцем, получившим приз лучшему бомбардиру сезона «Арт Росс Трофи».

26 апреля 2021 года набрал своё 488-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 1-е место в списке самых результативных немецких игроков НХЛ, обойдя Марко Штурма, а стал первым немецким хоккеистом набравшим 500 очков в НХЛ.

В сезоне 2021/22 Леон набрал 110 очков (55+55) в 80 матчах регулярного сезона. Драйзайтль стал четвёртым бомбардиром сезона и лучшим среди европейцев. Среди снайперов немец занял второе место, отстав на 5 шайб от Остона Мэттьюса. В серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелес Кингз» (4-3) набрал 9 очков (5+4). Во втором раунде в серии против «Калгари Флэймз» (4-1) Драйзайтль установил новы рекорд результативности: в каждом из пяти матчей он набирал не менее трёх очков. Это рекордная серия по матчам с 3+ очками в плей-офф НХЛ, ранее никому не удавалось даже 4 подряд таких матча. В третьем и пятом матчах серии Леон делал по 4 передачи. Всего в пяти матчах серии Драйзайтль набрал 17 очков (2+15) — это рекорд по очкам для серий из пяти матчах, абсолютный рекорд НХЛ по передачам для одной серии и третий результат в истории по очкам для одной серии. Всего в первых 12 матчах плей-офф 2022 года немец набрал 26 очков (7+19).

Международная 

На международном уровне представляет Германию. Участник юниорских чемпионатов мира 2012 и 2013 годов, молодёжных чемпионатов мира 2013 и 2014.

Первым турниром для игрока за основную сборную стал чемпионат мира 2014 года.

На кубке мира 2016 представлял сборную Европы, которая была составленна из хоккеистов европейских стран, за исключением игроков из России, Финляндии, Швеции и Чехии.

Вне льда 

Леон Драйзайтль является сыном бывшего немецкого хоккеиста чешского происхождения . Хоккеем начал заниматься с пяти лет. Кумирами игрока являются: хоккеист Павел Дацюк и футболист Криштиану Роналду.

Награды и достижения

Командные

Юниорские

Личные

НХЛ

Юниорские

Статистика

Клубная

Международная

Матчи всех звёзд НХЛ

См. также 

 Список игроков НХЛ, набиравших 100 и более очков за сезон
 Список игроков НХЛ, забивавших 50 и более шайб за сезон

Примечания

Ссылки 

 
 

Хоккеисты Германии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Принс-Альберт Рэйдерз»
Игроки «Келоуна Рокетс»
Игроки «Бейкерсфилд Кондорс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Арт Росс Трофи
Обладатели Тед Линдсэй Эворд
Обладатели Харт Трофи
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»